Ursi est un nom de famille porté par diverses personnalités, et un nom de lieu. C'est aussi le génitif du mot latin  signifiant ours et renvoyant à cet animal ou à saint Ours.

Personnalités 

 Corrado Ursi (1908-2003), cardinal italien, archevêque de Naples ;
 Giorgio Ursi (1942-1982), coureur cycliste italien.

Nom de lieu 

 Ursi, ancien nom de la commune d'Ursins, en Suisse ;
 , commune de Roumanie ;
 Urși, quartier de Popeşti, dans le judeţ de Vâlcea en Roumanie ;
 Église en bois d'Urși, église dans le judeţ de Vâlcea en Roumanie.

Voir aussi